Пападопуло — фамилия греческого происхождения:

 Пападопуло, Виталий Владимирович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Пападопуло, Джузеппе (род. 1948) — итальянский футболист и тренер.

 Пападопуло-Керамевс, Афанасий Иванович (1856—1912) — греческий и русский историк-эллинист, византолог, палеограф.

См. также